Сен-Мексан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Мексан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Мексан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез